Dywizje Grenadierów noszące numer „2”:

Wojska Polskiego
 2 Dywizja Grenadierów Pancernych (kadrowa) (1943–1944) → Dywizja Grenadierów Pancernych (1944–1945)

Armii Imperium Rosyjskiego
  (1811–1918)

Sił Zbrojnych Włoskiej Republiki Socjalnej
 2 Dywizja Grenadierów Littorio (1944–1945)

Waffen SS
 19 Dywizja Grenadierów SS (2 łotewska) (1945)
 26 Dywizja Grenadierów SS (2 węgierska) Hungaria (1945)
 30 Dywizja Grenadierów SS (2 rosyjska) (1944–1945)

Zobacz też 
 2 Dywizja
 Dywizje grenadierów III Rzeszy
 Dywizje grenadierów ludowych
 Grenadierzy pancerni